

Pessoas 
 Otis Redding
 Noel Redding

Localidades 
 Redding (Califórnia)
 Redding (Iowa)
 Redding (Connecticut)

Desambiguação